У́тка:

 Утки — несколько родов птиц семейства утиных.
 Утка — то же, что мочеприёмник.
 Газетная утка — непроверенные или недостоверные сведения.
 Хромая утка — идиома.

В технике 
 Утка (аэродинамическая схема) — аэродинамическая схема летательного аппарата.
 Утка (морской термин) — корабельная снасть.
 LNER Class A4 4468 Mallard («Дикая утка») — английский паровоз, обладатель рекорда скорости среди паровозов.
 Утка (участок воздуховода) — часть круглого или прямоугольного воздуховода, предназначенная для соединения, при котором стыкуются разноуровневые воздуховоды. Располагаться в этом случае они могут как правее или левее друг друга, так и выше или ниже.

Корабли 
 «Утка» — скампавея Балтийского флота Российской империи 1714 года постройки.
 «Утка» — галера Балтийского флота Российской империи 1720 года постройки.
 «Утка» — галера Балтийского флота Российской империи 1728 года постройки.
 «Утка» — галера Балтийского флота Российской империи 1747 года постройки.
 «Утка» — галет Балтийского флота Российской империи 1794 года постройки.
 «Утка» — парусный транспорт Черноморского флота Российской империи 1819 года постройки.
 «Утка» — требака Черноморского флота Российской империи 1824 года постройки.
 «Утка» — шхуна Черноморского флота Российской империи 1869 года постройки.
 «Утка» — подводная лодка Черноморского флота времён Гражданской войны.

Реки 
 Утка (приток Волги) — река в Ульяновской области.
 Утка (приток Невы) — река в Санкт-Петербурге.
 Утка (приток Тагила) — река в Свердловской области.
 Утка (верхний приток Чусовой) (Верхняя Утка) — река в Свердловской области, верхний левый приток Чусовой.
 Утка (средний приток Чусовой) (Дикая Утка) — река в Свердловской области, средний левый приток Чусовой.
 Утка (нижний приток Кети) — река в Томской области.
 Утка (верхний приток Кети) — река в Красноярском крае.
 Утка (река, впадает в Охотское море) — река на Камчатке.
 Утка (река, впадает в Инесис) — река в Инешской волости Латвии.

 Межевая Утка — река в Свердловской области, нижний правый приток Чусовой.
 Дикая Утка — река в Свердловской области и Пермском крае, приток Сылвы.
 Большая Утка — река в Пермском крае, приток Усьвы.
 Малая Утка — река в Пермском крае, приток Большой Утки.

Населённые пункты 
 Утка — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Утка — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Утка — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Утка — ликвидированный посёлок в Пригородном районе Свердловской области.

Фамилия 
 Утка, Александр Захарович (1911—1972) — молдавский советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Деревня Утка — советский художественный детский фильм-сказка 1976 года.
 Усть-Утка — деревня в Свердловской области.